Хаус () — торговая община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Лицен. Население составляет 2461 человек на 1 января 2016 года (2475 — на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 81,77 км². Официальный код — 61 217.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Герхард Шутар (АНП) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей общины () состоит из 15 мест.

 Народники (АНП) занимают 9 мест (9 в 2005г.)
 Социал-демократы (СДПА) занимают 2 места (5 в 2005г.)
 Независимые: 4 места (1 в 2005г.)

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Штирии